Capesterre ou Cabesterre peut désigner :
 la Côte-au-vent, un terme géographique des Antilles françaises et de La Réunion désignant le littoral exposé aux alizés ;
 Capesterre-Belle-Eau, une commune française de Guadeloupe située sur Basse-Terre ;
 Capesterre-de-Marie-Galante, une commune française de Guadeloupe située sur Marie-Galante.